Herkul je lahko:

 Herkul, junak v rimski mitologiji, ustreznica grškega Herakleja
 Herkul (ozvezdje)
 herkul (hrošč), vrsta hrošča

Glej tudi 
 Hercules